Jurkówka – potok, górna część biegu rzeki Łososina
 Jurkówka – część wsi Kamionka Mała w gminie Laskowa, w powiecie limanowski, w województwie małopolskim
 Jurkówka – część wsi Wiśniowa w gminie Wiśniowa, w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim
 Jurkówka – część wsi Żarnówka w gminie Maków Podhalański, w powiecie suskim, w województwie małopolskim
 Jurkówka – część wsi Skawinki w gminie Lanckorona, w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim
 Jurkiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie humańskim.
 Jurkiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie zwinogródzkim.
 Jurkiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie stawyszczenskim.
 Jurkiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie tulczyńskim.
 Jurkówka – dawna wieś w dawnym powiecie tłumackim, parafia gr.k. we wsi Miłowanie (obecnie obwód iwanofrankiwski).